Krampera, ženská varianta Kramperová, je české příjmení.

 Iva Kramperová (*1984) – česká houslistka a pedagožka
 Jindra Kramperová (*1940) – česká krasobruslařka a klavíristka
 Kateřina Kramperová (*1988) – česká tenistka
 Zdeněk Krampera  (*1952) – český politik a poslanec za SPR-RSČ